La Cuisine des anges, tableau peint par  Bartolomé Esteban Murillo en 1646 ;
La Cuisine des anges, pièce de théâtre d'Albert Husson, créée en 1952 ;
La Cuisine des anges (We're no Angels), film américain de Michael Curtiz, sorti en 1955, adaptation de cette pièce.